Star Fox:

 Star Fox — первая игра в серии консольных игр Star Fox.
 Star Fox — серия видеоигр, изданная компанией Nintendo.
 Star Fox 64 — вторая игра в серии Star Fox, разработанная Nintendo для консоли Nintendo 64.
 Star Fox 64 3D — видеоигра для Nintendo 3DS. 
 Star Fox Adventures — видеоигра в жанре action-adventure.
 Star Fox Command — видеоигра в жанре shoot’em up.
 Star Fox: Assault — видеоигра в жанре рельсовый шутер/шутер от третьего лица.

См. также